A Segunda División 2002–2003-as szezonja volt a bajnokság hetvenkettedik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Real Murcia CF lett.

Végeredmény

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2